Хосе́ Эрне́сто Со́са  (; ) — аргентинский футболист, полузащитник турецкого клуба «Фенербахче». Выступал в национальной сборной Аргентины. Олимпийский чемпион 2008.

Карьера

Клубная 

Карьера Сосы началась в 2002 году в «Эстудиантесе». В сезоне 2005/06 Хосе показывал великолепную игру и помог клубу выиграть чемпионат Аргентины, а тренер клуба Диего Симеоне советовал ему перейти в римский «Лацио», но вопреки всему 24 февраля 2007 года игрок перешёл в мюнхенскую «Баварию». От этой сделки «Эстудиантес» получил 6 миллионов евро плюс 10 % от следующей продажи игрока. Контракт игрока был рассчитан на 4 года и позволил Хосе заработать за это время 4.5 миллиона евро. В начале 2010 года был отдан в аренду «Эстудиантесу».

30 августа 2010 года подписал 4-летний контракт с итальянским клубом «Наполи». 25 июля 2011 года подписал контракт с украинским клубом «Металлист» сроком на 4 года. Начиная с зимы 2012 года им активно интересуется мадридский «Атлетико Мадрид». С лета 2012 года стал капитаном «Металлиста».

2 января 2014 года на правах полугодичной аренды Соса перешёл в «Атлетико Мадрид», с которым стал финалистом Лиги чемпионов УЕФА и завоевал титул Чемпиона Испании, в основном выходя на замену. 1 июля 2014 года Соса вернулся в Металлист. В сентябре 2014 года был отдан в аренду турецкому «Бешикташу», но уже в октябре турки полностью выкупили контракт.

17 августа 2016 года стал игроком «Милана».

Международная 
В 2003 году Соса вместе со сборной был на Молодёжном чемпионате мира, где аргентинцы заняли 4-е место.

28 февраля 2007 года тренер основной сборной Аргентины — Альфио Басиле вызвал Хосе на товарищеский матч со сборной Мексики. В этом матче Соса вышел на замену на 86-й минуте.

Достижения 
 Чемпион Аргентины: 2006 (Апертура)
 Чемпион Германии: 2008
 Обладатель Суперкубка Германии: 2010
 Чемпион Испании : 2013/14
 Чемпион Турции: 2015/16
 Обладатель Суперкубка Италии: 2016
 Чемпион Олимпийских игр: 2008

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте истории и статистики ФК «Металлист»
 
 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Фенербахче»
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года